Ташке́нтская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Ташкентская улица — улица в Екатеринбурге.
 Ташкентская улица — улица в Казани (слобода Восстания).
 Ташкентская улица — улица в Иванове.
 Ташкентская улица — улица в Москве.
 Ташкентская улица — улица в Оренбурге.
 Ташкентская улица — улица в Пензе.
 Ташкентская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Ташкентская улица — улица в Самаре.
 Ташкентская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Ташкентская улица — улица в Уфе.
 В Хабаровске:
 Ташкентская улица.
 2-я Ташкентская улица.

Украина 
 Ташкентская улица — улица в Днепре.
 Ташкентская улица — улица в Киеве.

Белоруссия 
 Ташкентская улица — улица в Минске.

Казахстан 
 Ташкентский тракт — улица в Алма-Ате.
 Ташкентский тракт — улица в Шымкенте.
 Ташкентский тракт — улица  в Таразе.

Киргизия 
 Ташкентский тракт  — улица в Бишкеке.

Молдавия 
 Ташкентская улица — улица в Кишинёве.

См. также 
 Ташкентский переулок